Неклю́дов () — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

Неклюдов 
 
 Неклюдов, Анатолий Васильевич (1856—1943) — русский дипломат, тайный советник.
 Неклюдов, Борис Павлович (1938—2014) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2009).
 Неклюдов, Валентин Леонидович (1910—1979) — деятель советских спецслужб, Герой Советского Союза.
 Неклюдов, Вениамин Исаевич (1904—1957) — народный артист РСФСР.
 Неклюдов, Григорий Иванович (1898—1980) — советский конструктор, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Неклюдов, Евгений Георгиевич (род. 1959) — советский и российский историк.
 
 Неклюдов, Леонтий Яковлевич (1748—1839) — генерал-майор, герой Измаильского штурма.
 Неклюдов, Михаил Иванович (1868—?) — капитан 21-го Туркестанского стрелкового полка, герой Первой мировой войны.

Неклюдова

См. также 
 Неклюдово
 Неклюдовка

Примечания